Лос Руисес има више значења:

 Лос Руисес (Херекуаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Руисес (Течалута де Монтенегро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику